Бедржих Бридел или Бридель (, , ; , Високе-Мито, Богемия — , Кутна-Гора) — чешский писатель, поэт, переводчик, священник-миссионер эпохи барокко.

Наиболее известный представитель духовной контрреформистской поэзии в Чехии XVII века.

Биография 
Родился в дворянской семье. Учился в иезуитском коллегиуме в Праге, где изучал теологию и философию. В восемнадцатилетнем возрасте вступил в орден иезуитов. Около 1650 года был рукоположен в сан священника. После окончания учёбы стал профессором риторики и поэтики в Карловом университете в Праге.

В 1656—1660 годах руководил академической иезуитской типографией в Клементинуме. В это время написал большинство своих работ. Позже отправился в восточную Чехию в качестве миссионера и проповедника, выступающего против реформации.
 
Когда в г. Кутна-Гора вспыхнула эпидемия чумы, Бедржих Бридел помогал ухаживать за больными, но сам заразился и умер.

Творчество 
В своём литературном творчестве Бридел использовал несколько разных форм и жанров. Он автор нескольких религиозных легенд. Культивировал духовную поэзию, обрабатывая её средневековые образы в духе характерных для барокко представлений о бренности земной жизни.

В конце 50-х годов XVII в. издал сочинения в прозе и стихах о жизни св. Ивана (1657) и св. Прокопа (1662), сборник идиллических стихов — рождественских песен и колядок «Ясли» (1658), Большое количество песен было заимствовано им из старых песенников, но многие из них сочинил и сам автор. Тогда же создал наиболее интересное своё произведение, поэму «Что есть Бог? Что есть Человек?», изданную анонимно в 1658 году; в поэме отразилось типичное для поэзии барокко противопоставление величия Бога и ничтожности человека. Поэма написана в традициях поэзии XVI века, ясным, близким народному языком. При написании данного произведения Бридел не использовал строгий стиль гуманистов, тем самым сделал стихи доступными по смыслу и простым людям. Стремление к доступности можно найти и во многих текстах песен и мелодиях, которые сочинял Бридел.

В 1681 году, уже после смерти поэта, было опубликовано его «Христианское учение» в стихотворной форме. Это катехизис, написанный в стихах, в которое автор включил элементы легенды. Таким образом, возникла уникальная коллекция чешского эпоса в стиле барокко.

Он также переводил немецкие и латинские тексты на чешский язык.

Избранные произведения 
 Rozjímání o nebi v noci na jitřní Božího narození
 Píseň o svatého Prokopa kněžstvu
 Slavíček vánoční
 Co Bůh? Člověk?
 Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznávače
 Křesťanské učení veršemi vyložené
 Trýlistek jarní
 Slavíček vánoční
 Básnické dílo
 Jesličky
 Já semotám motání

Примечания

Литература 
 Европейская поэзия XVII века. Библиотека всемирной литературы. Серия первая.

Поэты XVII века
Чешские поэты
Чешские писатели
Педагоги XVII века
Педагоги Чехии
Преподаватели Карлова университета
Иезуиты Чехии
Проповедники Чехии
Умершие от чумы
Католические священники Чехии
Религиозные писатели
Переводчики Чехии